Paweł Giżycki (biskup)
 Paweł Giżycki (jezuita)